Daele ist der Familienname folgender Personen:

 Franciskus Van Daele (* 1947), belgischer Diplomat
 Joseph Van Daele, auch Joseph Vandaele (1889–1948), belgischer Radrennfahrer
 Leon Vandaele (1933–2000), belgischer Radrennfahrer
 Wolfgang van den Daele (* 1939), Rechtswissenschaftler und Soziologe sowie seit 2001 Mitglied des Nationalen Ethikrates